Hazecolor-dia é o primeiro e único álbum da banda alemã de hard rock progressivo Haze.

Faixas 
 Peaceful Nonsense - 7:18
 Fast Career - 8:35
 Be Yourself - 6:26
 A Way To Find the Paradise - 6:58 
 Decision - 10:14

Músicos  
 Kurt Frei (bateria)
 Christian Scherler (vocais)
 Hans-Jürg Frei (guitarra, órgão)
 Dietmar Löw (baixo)
 Heinz Schwab (guitarra solo)

Ligações externas 
 Discografia
 Hazecolor-dia no musik-sammler.de

Álbuns de 1971
Álbuns de hard rock
Álbuns de rock progressivo